Le Mesnil-Simon – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Calvados
 Le Mesnil-Simon – miejscowość i gmina we Francji, w Regionie Centralnym, w departamencie Eure-et-Loir